Adam Shulman (1981-), acteur américain de séries américaines ;
 Alexandra Shulman (1958-), journaliste britannique ;
 Alix Kates Shulman (1932-), femme de lettres et militante féministe américaine ;
 Constance Shulman (1958-), actrice de série télévisée américaine ;
 Dan Shulman (1967-), commentateur sportif canadien anglophone ;
 Derek Shulman (1947-), chanteur, musicien multi-instrumentiste et producteur de musique britannique, chanteur du groupe Gentle Giant ;
 Filipp Shulman (1980-), biathlète russe ;
 Irving Shulman (1913-1995), écrivain et un scénariste américain ;
 Julius Shulman (1910-2009), photographe américain ;
 Phil Shulman (1937-), musicien multi-instrumentiste britannique, membre du groupe Gentle Giant ;
 Ray Shulman (1949-), musicien multi-instrumentiste britannique, membre du groupe Gentle Giant ;
 Yuri Shulman ou Yury Shulman (1975), joueur d'échecs biélorusse puis américain.